Lo Shelbourne Irish Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2006. Il torneo si è giocato a Dublino in Irlanda dal 3 al 9 luglio 2006 su campi in erba.

Vincitori

Singolare

 Miša Zverev ha battuto in finale  Kristian Pless 7-5, 7-6(6)

Doppio

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren hanno battuto in finale  Colin Fleming /  Jamie Murray 6-3, 2-6, [10-8]

Collegamenti esterni